Bilir steht für:

 Bilir (Fluss), russischer linker Nebenfluss des Aldan

Personen:

 Ismet Bilir-Göze, deutsche Schauspielerin
 Mahmut Bilir (* 1994), türkischer Fußballspieler